Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 943-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

943-as busz (Budapest)

943-as busz (Pécs)megszűnt